

Persone 
 Serdar Apaydın – cestista turco
 Serdar Aziz – calciatore turco del Galatasaray 
 Serdar Azmoun – calciatore iraniano del campionato olandese 
 Serdar Gözübüyük – arbitro olandese di origine turca
 Serdar Kurtuluş – calciatore turco
 Serdar Özkan – calciatore turco
 Serdar Taşçı – calciatore tedesco di origine turca

Altro 
Serdar  – grado militare dell'Impero ottomano e titolo nobiliare di Serbia e Montenegro
 Serdar  – città del Turkmenistan